Karl Charisius ist der Name folgender Personen:

*Karl Emanuel Charisius (1714–1779), Arzt 
 Karl Heinrich Charisius (1650–1709), deutscher Jurist